Oberländer bezeichnet:
 Oberländer-Wurst, siehe Wollwurst
 Oberländer-Sauerbrot, ein Roggen-Mischbrot, siehe Oberländer Brot, eine Kölner (und Umland) Brotspezialität
 Oberländer (Schiffstyp), im Mittelalter auf dem Rhein gebräuchlicher Schiffstyp (vgl. auch Setzbord)
 Stachelhalsband, ein Lederhalsband mit nach innen gerichteten Stacheln

Oberländer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Oberländer (1845–1923), deutscher Maler
 Adolf Oberländer (Architekt) (1867–1923), österreichischer Architekt
 Christian Oberländer (* 1966), deutscher Japanologe
 Doris Oberländer (1903–1989), deutsche Bildhauerin
 Erwin Oberländer (* 1937), deutscher Historiker und emeritierter Universitätsprofessor
 Franz Oberländer (1828–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Felix Martin Oberländer (1851–1915), deutscher Mediziner
 Friedrich Eduard Oberländer (1807–1879), deutscher Jurist und Politiker
 Gerhard Oberländer (1907–1995), deutscher Buchillustrator
 Gero Schmidt-Oberländer (* 1963), deutscher Musikpädagoge und Hochschullehrer für Schulpraktisches Klavierspiel/Musikdidaktik (Schwerpunkt Jazz)
 Gustav Oberlaender (1867–1936), deutsch-amerikanischer Unternehmer und Mäzen
 Hans Oberländer (1870–1942), deutscher Regisseur, Schauspieler und Dramaturg
 Hans Emil Oberländer (1885–1944), deutscher Landschafts- und Porträtmaler 
 Harry Oberländer (* 1950), deutscher Lyriker und Journalist

 Hermann Oberländer (1838–1898), deutscher Mühlenbesitzer und Politiker, MdL
 Ilse Oberländer (1938–2003), österreichische Politikerin
 Ingeborg Oberländer, deutsche Sängerin der Nachkriegszeit und in der DDR
 Jörg Oberländer (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Karl Oberländer (1866–1946), deutscher Pfarrer und Genealoge 
 Laura Oberländer (1869–1945), österreichisch-ungarische Opernsängerin (Sopran/Alt) und Gesangspädagogin, siehe Laura Hilgermann
 Leopold Oberländer (1811–1868), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Coburg, Landtagsabgeordneter (Sachsen Coburg)
 Lutz Oberländer (* 1966), deutscher Autor und Denkmalschützer
 Martin Gotthard Oberländer (1801–1868), deutscher Jurist und liberaler Politiker
 Maximilian von Oberländer (1834–1898), deutscher Verwaltungs- und Fiskaljurist
 Mia Oberländer (* 1995), deutsche Comic-Künstlerin
 Moritz Jakob Oberländer (1831–1905), böhmischer Industrieller
 Theodor Oberländer (Architekt) (1865–1926), deutsch-schweizerischer Architekt
 Theodor Oberländer (1905–1998), deutscher Politiker (NSDAP, FDP, BHE, CDU)
 Werner Oberländer (1921–2002), deutscher Fußballspieler
 William Oberländer (1869–1946), deutscher Jurist und Politiker

 Carl Rehfus (bekannt als „Oberländer“), (1857–1927), deutscher Jagdschriftsteller und Kynologe

Siehe auch:
 Oberland
 Oberlander